A National Basketball Association 1952–1953-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 7. szezonja volt.

A győztes a Minneapolis Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a New York Knicks ellen.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Az év újonca: Monk Meineke

All-Star-mérkőzés 

MVP: George Mikan
Vezetőedzők: John Kundla (Nyugat), Joe Lapchick (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba